Schneller:
 Otniel Szneller
 (1782) Schneller